Николай Кузин:
 Кузин, Николай Григорьевич (1941—2008) — российский критик, литературовед, публицист.
 Кузин, Николай Павлович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, действительный член АПН СССР.